Джо́зеф Бе́ртрам Форд (; 7 мая 1886 — дата смерти неизвестна), также известный как Джо Форд () — английский футболист, крайний левый нападающий.

Биография 
Уроженец Нортуича, Чешир, Форд начал футбольную карьеру в клубах «Уиттон Альбион» и «Кру Александра».

В октябре 1907 года перешёл в «Манчестер Юнайтед». В основном составе «Юнайтед» дебютировал 31 марта 1909 года в матче Первого дивизиона против бирмингемского клуба «Астон Вилла». Всего в сезоне 1908/09 сыграл 5 матчей в основном составе «Манчестер Юнайтед». В в следующем сезоне провёл только 1 матч, и летом 1910 года перешёл в «Ноттингем Форест».

Выступал в составе «Ноттингем Форест» на протяжении четырёх сезонов, сыграв 104 официальных матча и забив 12 мячей. В 1914 году перешёл в клуб «Гул Таун».

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Уиттон Альбион»
Игроки ФК «Кру Александра»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Ноттингем Форест»